

Patronyme 

 Adolphe-André Porée (1848-1939), archéologue et historien français
 Alain Porée (1665-1730), navigateur français
 Charles Porée (1675-1741), prêtre jésuite français, éducateur, orateur et poète
 Charles-Gabriel Porée (1685-1770), écrivain français
 Charles Porée (1872-1940), archiviste bourguignon

Autres 
 Grotte de Porée Piarde, dans la Côte-d'Or.
 Coupe Porée, compétition de tennis à Paris.

Voir aussi 
 Gilbert de la Porrée (1076-1154, théologien scolastique et philosophe français